

Biografia
A 20 anni crollò mentre si stava allenando sul campo di calcio G. Haig Bodden. I suoi compagni di squadra tentarono di rianimarlo, ma Graham fu dichiarato morto nell'ospedale di George Town.

Carriera
Fu un membro del Bodden Town Football Club e della Nazionale delle Isole Cayman.

Note

Collegamenti esterni 
 

Calciatori caymaniani
Calciatori della Nazionale caymaniana
Calciatori deceduti nel periodo di attività